

Комсомольська — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Комсомольська — присілок, Ішимський район, Тюменська область
 Комсомольська — присілок, Каргапольський район, Курганська область
 Комсомольська — присілок, Шадрінський район, Курганська область

Див. також 
 Комсомольськ
 Комсомольське
 Комсомольський